Burchtkerk (Antwerpen)
 Burchtkerk (Ingelheim)
 Vaste Burchtkapel, een hervormde kapel in Eindhoven
 Vaste Burchtkerk (Gouda)
 Vaste Burchtkerk (Rotterdam)
 Vaste Burchtkerk (Voorburg)
 Vaste Burchtkerk (Wijckel)
 Vaste Burchtkerk (Zwijndrecht)